Великанов, Александр:
 Великанов, Александр Александрович (1898—1977) — русский советский писатель.
 Великанов, Александр Александрович (род. 1938) — российский сценограф, архитектор и педагог.
 Великанов, Александр Петрович (1900—1955) — русский советский архитектор.
 Великанов, Александр Семёнович (1818—1886) — археолог.
 Примечания